Alexander Waechter (1948- ), acteur et metteur en scène autrichien ; 
 Andreas Waechter, mathématicien allemand.
 Antoine Waechter (1949-), un homme politique français de tendance écologiste
 Eberhard Waechter (1929 - 1992), chanteur d'opéra baryton autrichien
 Friedrich Karl Waechter (1937 - 2005), dessinateur, caricaturiste et auteur de livres pour enfants et de pièces de théâtre allemand
 Pierre Waechter (1922 - 1973), footballeur français

Voir aussi
 Wachter (homonymie)
 Dewachter (homonymie)

Homonymie de patronyme